23-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2022 проводился в городе Сан-Бой-де-Льобрегат (Испания) с 24 по 30 июля 2022 года с участием 21 команды.

В Испании женский чемпионат Европы проводился во 2-й раз, в городе Сан-Бой-де-Льобрегат — впервые.

Чемпионом Европы (в 11-й раз в своей истории) стала сборная Нидерландов, победив в финале сборную Великобритании. Третье место заняла сборная Италии.

Впервые в женском чемпионате Европы участвовала сборная Мальты.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в классификацию за общие 1—12 места
 Проходят в классификацию за общие 13—21 места

Классификация за 13—21 места 

«W», «L» — победа или поражение в матчах этих команд в группах A, B, C, D

Классификация за 1—12 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—12 места

Классификация за 7—12 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F

Классификация за 1—6 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

 Проходят в финал за 1-е место
 Проходят в матч за 3-е место
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F

Итоговая классификация

Примечания 

2022 год в софтболе
2022
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Испании
Чемпионаты Европы в Испании
Софтбол
Июль 2022 года